Knob steht für

Orte
Bald Knob, Arkansas 
Iron Knob, South Australia 

Berge
 Artillery Knob, Australien 
 Baker Knob, Antarktika
 Benson Knob, Antarktika 
 Black Knob, Antarktika
 Ehlers Knob, Antarktika
 Hendersin Knob, Antarktika 
 Junction Knob, Antarktika
 Smith Knob, Antarktika 
 Walsh Knob, Antarktika 
 Webster Knob, Antarktika
 Spruce Knob, West Virginia. 

Bauwerke
 Kentuck Knobm Haus in Pennsylvania/USA

Sonstiges:
 The Knob, Landspitze Südgeorgiens im Südatlantik
 Knob Lake, See auf Signy Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln

Siehe auch:
 Fairlies-Knob-Nationalpark 
 Knob Lick (Begriffsklärung)
 Knob Point (Begriffsklärung)
 Pilot Knob (Begriffsklärung)
 Knop
 Knobhead, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Knobhead Moraine, Moräne im Viktorialand, Antarktika
 Knobble Head, Landspitze der Branfield-Insel in der Gruppe der Joinville-Inseln, Antarktis